S-21, S21 eller S 21 kan syfta på:

 S-21 Tuol Sleng – ett före detta fängelse i Phnom Penh,  Kambodja
 S21 (Berlin) – en planerad pendeltågslinje i Berlin, Tyskland
 S21 Flygplatsmotorvägen – en motorväg i Peking, Kina
  – en ubåt
 FVM S 21 – ett flygplan